O caminho municipal 1109 (CM1109) é uma estrada que liga Vinhas (  N 317 ) a   M 564  passando por Castro Roupal no concelho de Bragança.

Estradas municipais de Bragança (Portugal)